Hirne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Gornoje) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Siedlung städtischen Typs:
Hirne (Charzysk), Stadtkreis von Charzysk, Oblast Donezk
Hirne (Krasnodon), Stadtkreis von Krasnodon, Oblast Luhansk

Dörfer:
Hirne (Stryj), Rajon Stryj, Oblast Lwiw
Hirne (Sumy), Rajon Sumy, Oblast Sumy

Siedlungen:
Hirne (Jalta), Stadtkreis von Jalta, Autonome Republik Krim
Hirne (Schachtarsk), Stadtkreis von Schachtarsk, Oblast Donezk

Siehe auch:
 Pidhirne, Sahirne, Nahirne, Sokolohirne, Wyssokohirne
 Gornoje (russische Entsprechung)
 Hirn, Singular zum Plural Hirne